Па́вел Пантелеймо́нович Лукья́ненко (1901—1973) — советский селекционер, растениевод. Дважды Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 27 мая (9 июня) 1901 года в станице Ивановской (ныне Красноармейский район Краснодарского края).

В 1926 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт.

В 1926 году работал в опорном пункте в Ессентуках, техник.

В 1927—1928 годах — станица Кореновская, опытное поле, заведующий.

В 1928—1929 годах — станица Крымская, Кубано-Черноморский НИИ.

В 1930—1956 годах — Краснодарская селекционная станция, старший научный сотрудник. С 1941 года — заместитель директора по научной части.

В 1956—1973 годах — Краснодарский НИИ сельского хозяйства, старший научный сотрудник, заведующий отделом селекции колосовых и зернобобовых культур.

В 1964 году — вице-президент ВАСХНИЛ по зоне Северного Кавказа и ЦЧО.

П. П. Лукьяненко в своей работе использовал те же принципы и методы селекции, которые с успехом применяли ведущие генетики и растениеводы всего мира, включая Н. И. Вавилова, Назарено Стрампелли или Н. Борлоуга.

Значительная часть материала, применявшегося Лукьяненко для скрещиваний, была получена из коллекций ВИРа, собранных Вавиловым и его коллегами. Утверждения, что Лукьяненко был учеником Т. Д. Лысенко и высоко чтил его до конца своих дней, базируются на словах И. А. Бенедиктова — министра сельскохозяйственного ведомства в сталинские годы .

Был подписантом письма Л. И. Брежневу с просьбой защитить Т. Лысенко от нападок (письмо 24-х), фамилия П. П. Лукьяненко стояла первой.

Селекционная работа 
Использовал метод внутривидовой гибридизации отдалённых форм озимой пшеницы и последующий отбор, ускоренные схемы селекции в теплицах и камерах. Создавал низкорослые сорта озимой пшеницы.

В Госсортоиспытание были переданы 46 сортов пшеницы, выведенных Лукьяненко. 25 из них были районированы. Одним из уникальных сортов является «Безостая 1». Лидер Зелёной революции Норман Борлоуг называл сорт Безостая-1 лучшим сортом пшеницы, выведенным до сих пор. Посевы
Безостой-1 занимали большие площади: в конце 1960-х годов по крайней мере 13 млн га в СССР, Восточной Европе, Иране, Турции, а также в других засушливых регионах. К 1972 году Безостая-1 занимала 18 млн га.

Звания 
 академик ВАСХНИЛ (1948)
 академик АН СССР (1964),
 Член Европейской ассоциации селекционеров (1965);
 Почётный член Венгерской АН (1965);
 Почётный гражданин города Добрич (1966);
 Иностранный член Академии сельскохозяйственных наук НРБ (1967);
 Иностранный член Королевской академии сельского хозяйства и лесоводства Швеции (1968);
 Почётный доктор Академии сельскохозяйственных наук ГДР (1971).

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки РСФСР (1966)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку новых методов селекции с/х культур и за выведение новых высокоурожайных сортов озимой пшеницы «Первенец», «Краснодарка», «Новоукраинка 83»
 Ленинская премия (1959) — за разработку методов селекции, создание и широкое внедрение в колхозно-совхозное производство зимостойких и урожайных сортов озимой пшеницы, обладающих высокими мукомольными и хлебопекарными качествами
 Государственная премия СССР (1979 — посмертно) — за выведение новых сортов озимой пшеницы интенсивного типа, получивших широкое распространение
 дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1971)
 три ордена Ленина (1957, 1966, 1971)
 три ордена Трудового Красного Знамени (1950, 1956, 1961)
 медали
 Золотая медаль имени И. В. Мичурина
 три Большие золотые медали ВСХВ и ВДНХ
 орден Труда (ЧССР, 1968)
 орден «Георгий Димитров» (НРБ, 1966)
 орден Югославского Знамени с Золотой Звездой (1967)
 орден «За научные заслуги» I степени (Румыния, 1970)
 Кавалерский крест ордена «Возрождения Польши» (1972)

Политическая деятельность 
 Член КПСС с 1964 года
 делегат XXIII—XXIV съездов КПСС.
 депутат ВC СССР 6—8 созывов (с 1962 года).

Сочинения 
Опубликовано около 200 научных работ, включая 8 книг и брошюр, в том числе зарубежные публикации.

 Основные итоги работ по селекции озимой пшеницы и ячменя (1920—1931). — Краснодар, 1932. — 31 с.
 О степени угнетения гибридов озимой пшеницы бурой ржавчиной в 1932 г. в связи с результатами селекции на иммунитет. — Ростов н/Д: Азово-Чёрном. краев. кн. изд-во, 1934. — 47 с.
 Ржавчиноустойчивые сорта озимой пшеницы. — Ростов н/Д: Азово-Чёрном. краев. кн. изд-во, 1937. — 42 с.
 Возделывание озимой пшеницы на Кубани. — Краснодар: Кн. изд-во, 1957. — 190 с.
 Успехи советской селекции: Сб. ст. / Соавт.: В. С. Пустовойт, А. Л. Мазлумов. — М.: Знание, 1967. — 48 с.
 Избранные труды. — М.: Агропромиздат, 1990. — 428 с.

Увековечение памяти 
 Именем академика Лукьяненко П. П. названа улица в Краснодаре.
 Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко
 Памятник на ул. Красных партизан в Краснодаре возле краевой клинической больницы № 2.
 Памятник-бюст академика П. П. Лукьяненко установлен рядом со зданием КНИИСХ в 1974. Скульптор В. А. Жданов, архитектор Е. Г. Лашук.
 Памятник-бюст на территории Кубанского государственного аграрного университета.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ.
 Кто есть кто — Лукьяненко Павел Пантелеймонович.
 Документальный фильм Ростовской киностудии «Его хлеба растут» посвящён памяти Павла Пантелеймоновича Лукьяненко. Режиссёр М. Плоскин, 1973 год.

Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Дважды Герои Социалистического Труда
Выпускники Кубанского аграрного университета
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Мичурина
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара